Alexander House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Alexander House (Boise), Idaho, ID-Nr. 72000431
 Alexander House (Salida), Colorado, ID-Nr. 07001148
 Alexander House (Spartanburg), South Carolina, ID-Nr. 03000205

Siehe auch:
 Alexander Mitchell House